Антоню́к — украинская фамилия, образованная от имени Антон. Известные носители:

 
 Антонюк, Анатолий Евдокимович (род. 1934) — советский и украинский инженер-строитель.
 Антонюк, Антон Никитович (1918—1974) — полный кавалер ордена Славы.
 Антонюк, Валентина Гениевна (род. 1954) — советская и украинская оперная певица.
 Антонюк, Василий Иванович (1959—2008) — украинский художник.
 Антонюк, Геннадий Васильевич (1979—2007) — артист, танцор.
 Антонюк, Дарья Сергеевна (род. 1996) — российская певица.
 Антонюк, Дмитрий Лукьянович (1907 — ?) — бригадир комплексной бригады СМУ «Одессаэнерго» Одесского совнархоза, Герой Социалистического Труда.
 Антонюк, Иван Григорьевич (1919 — ?) — комбайнёр, Герой Социалистического Труда.
 Антонюк, Игорь Анатольевич (род. 1977) — российский самбист.
 Антонюк, Людмила Семёновна (1921—2004) — советская и российская актриса.
 
 Антонюк, Марина Витальевна (род. 1962) — советская и российская толкательница ядра.
 Антонюк, Порфирий Фролович (1909—1944) — сотник УПА.
 Антонюк, Сергей Матвеевич (род. 1926) — украинский историк.
 Антонюк, Степан Васильевич (1919—1982) — Герой Советского Союза.

См. также 
 Антоненко
 Антонец

Примечания